Революція — швидка радикальна зміна всієї самостійної органічної або неорганічної системи
 Революція — виселок, Гірськомарійський район, Марій Ел, Росія